

Onomastica
Santippo – forma femminile del nome proprio di persona Santippe

Persone
Santippo – stratega spartano che ebbe una significativa parte nella prima guerra punica nel maggio del 255 a.C.
Santippo – militare egizio del periodo tolemaico, vissuto nel III secolo a.C.
Santippo – figlio di Pericle
Santippo di Atene – politico e militare ateniese, padre di Pericle